Oberon — операционная система, разработанная Никлаусом Виртом и  (ETHZ) для однопользовательской рабочей станции Ceres в рамках «Проекта Оберон». Как писали авторы, главной целью проекта было «спроектировать и реализовать всю систему с нуля, и структурировать её таким образом, чтобы её можно было описать, объяснить и понять целиком». В самом деле, книга объёмом 550 страниц содержит полное описание системы вместе с исходными текстами.

Oberon написана на разработанном в рамках этого проекта одноимённом языке программирования. Она наследует предыдущему проекту Вирта и Гуткнехта — операционной системе для персональной рабочей станции Lilith (англ.), а также ОС Cedar, разработанной в Исследовательском центре корпорации Xerox в Пало-Альто (Xerox PARC), где Вирт и Гуткнехт провели годовой академический отпуск в 1984—1985 годах. Именно знакомство с мощной, но сложной и неустойчивой ОС Cedar побудило Вирта и Гуткнехта начать «Проект Оберон».

В системе Оберон весьма элегантно и минималистично реализован ряд технических идей (начиная с языка реализации), которые удобно обозначать как Оберон-технологии, потому что, хотя и не все из этих идей по отдельности являлись совершенно новыми, но во всяком случае их отбор и тщательная интеграция в единой весьма надежной системе, — которая является образцом тщательного общего дизайна и тщательной проработки деталей, — несомненная заслуга Вирта и Гуткнехта. Влияние идеологии проекта Оберон можно проследить, например, в системах LabVIEW и Inferno.

Доказательством эффективности Оберон-технологий стал тот факт, что ОС Оберон была в короткие сроки перенесена аспирантами Вирта и Гуткнехта на несколько разных платформ, включая Amiga, PC и другие.

В настоящее время доступны версии системы для разных платформ..

Взаимодействие Oberon с пользователем основано на подходе текст как интерфейс. Существует и графический интерфейс пользователя с поддержкой протоколов FTP, Telnet, HTTP, Ethernet и других.

Oberon — модульная система: все компоненты системы подгружаются по мере необходимости.

Последняя версия операционной системы — 2.3.6, выпущена в 2000 году.

В настоящее время кодовая база Oberon переиспользована в Active Oberon (AOS), который разрабатывается в ETHZ с участием Oberon Community.

Примечания

Ссылки 

   — "Лилит", система предшественник.
  The ETH Oberon Homepage — официальный сайт системы, языка, сред разработки и др.
  Native Oberon Operating System — более подробная информация об операционной системе на официальном сайте.
  Инструкции по установке и использованию.
  Путеводитель по системам Oberon

См. также 
 XOberon
 A2

Операционные системы
Программное обеспечение ETHZ